Nowe Miasto – dzielnica Pragi
 Nowe Miasto – dzielnica Karwiny
 Nové Město – gmina w Czechach, w powiecie Hradec Králové
 Nové Město – część miasta Liberec
 Nowe Miasto nad Metują
 Nové Město pod Smrkem
 Nové Město na Moravě

Zobacz też :
 Nové Mesto
 Nowe Miasto